El término codificación puede hacer referencia a:

 Codificación de caracteres, método que permite convertir un carácter de un lenguaje natural (como el de un alfabeto o silabario) en un símbolo de otro sistema de representación, como un número o una secuencia de pulsos eléctricos en un sistema electrónico
 Codificación jurídica, movimiento codificador moderno surgido en el .
 Codificación, que permite convertir los elementos percibidos en constructos que pueden ser almacenados en el cerebro y evocados posteriormente desde la memoria a corto plazo o la memoria a largo plazo.
 Codificación digital, proceso de conversión de un sistema de datos de origen a otro sistema de datos de destino. Consiste en la traducción de los valores de tensión eléctrica analógicos que ya han sido cuantificados al sistema binario.